VW Vento steht für:

 VW Vento, Stufenheckversion des VW Golf III in Europa
 VW Vento, Version des VW Jetta V in Argentinien und Chile
 VW Vento, Version des VW Jetta VI in Argentinien
 VW Vento, Stufenheckversion des VW Polo V in Indien und Mexiko, siehe VW Polo V#Polo Sedan/Vento
 VW Vento Variant, Version des VW Golf VI Variant in Argentinien, siehe VW Golf Variant#Golf VI Variant